Serie B i1933/1934 var indelad i två grupper, och slutomgång för att avgöra vem som gick till Serie A 1934/1935.

Kvalspel

Grupp A

Grupp B

Nedflyttningskval

Slutomgång

Uppflyttningskval

Match i Bologna, 13 juni 1934

SG Sampierdarenese uppflyttade till Serie A.

Anmärkningslista

KällorAlmanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004'', Panini Edizioni, Modena, September 2005

Noter

1933 i Italien
1934 i Italien
Fotbollssäsongen 1933/1934
1933/1934